Die Saison 2011/12 war die 21. Spielzeit der Schachbundesliga der Frauen. Aus der 2. Bundesliga waren die SF 1891 Friedberg, der SV Wolfbusch und Rotation Pankow aufgestiegen.
Als einziger Aufsteiger erreichte Friedberg den Klassenerhalt, während Wolfbusch und Pankow zusammen mit dem TSV Schott Mainz abstiegen. Die OSG Baden-Baden gewann wie im Vorjahr alle Wettkämpfe und wurde damit deutscher Meister.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2011/12 (Frauen).

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Chemie Guben trat zu den beiden letzten Spielen nicht an und verlor diese kampflos mit 0:6.

Die Meistermannschaft

Weblinks 

 
 Deutsche Damen Schach Bundesliga 2011/2012 - Finale in Gladenbach - 21. und 22. April 2012 auf TeleSchach

Schachbundesliga der Frauen
Schachveranstaltung 2011
Schachveranstaltung 2012
Sportsaison 2011/12